Feagin ist der Nachname folgender Personen:

 Joe R. Feagin (* 1938), US-amerikanischer Soziologe
 Susan L. Feagin (* 1948), US-amerikanische Philosophin